Капитан Фракасс:
 «Капитан Фракасс» — роман Теофиля Готье. Его экранизации:
 «Капитан Фракасс» — фильм совместного производства Франции и Италии 1943 г.
 «Капитан Фракасс» — фильм производства Франции 1961 г.
 «Капитан Фракасс» — фильм производства СССР 1984 г.
 «Путешествие капитана Фракасса» () — фильм производства Италии 1990 г.